Ка́рой Гю́ттлер (; род. , Будапешт, Венгрия) — венгерский пловец, один из сильнейших брассистов мира с конца 1980-х по начало 2000-х годов. Двукратный вице-чемпион Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира, чемпион и многократный призёр чемпионатов Европы. Экс-рекордсмен мира на дистанции 100 м брассом на «длинной воде».

На Олимпийских играх дебютировал в в Сеуле в 1988 году, где завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом, уступив всего одну сотую секунды британцу Эдриану Мурхаусу. Следующие Игры в в Барселоне в 1992 году сложились для него менее удачно, максимум, чего он смог добиться — это 5-е место на 200-метровке.

В следующем 1993 году Гюттлер единственный раз за карьеру сумел взять золото на крупном старте, победа пришла на дистанции 100 метров, на чемпионате Европы в Шеффилде, причём в полуфинале Гюттлер установил мировой рекорд на этой дистанции — 1:00,95, который продержался до 1996 года. Это принесло ему по итогам 1993 года титул «Пловца года» в мире и Европе (по версии Swimming World Magazine). В 1994 году на чемпионате мира в Риме Гюттлер был вторым на 100 м и третьим на 200 м, причём обе дистанции выиграл его соотечественник Норберт Рожа.

На Играх в Атланте 1996 года Гюттлер взял серебро на 200-метровке, уступив всё тому же Роже и довольствовался 4-м местом на дистанции вдвое короче. Также на этой Олимпиаде он плыл этап брассом в комбинированной эстафете, где венгерская сборная была шестой. На Олимпиаде 2000 года в Сиднее не смог попасть в финал на 100-метровке и занял 5-е место в составе комбинированной эстафеты. В 2002 году в возрасте 34 лет Гюттлер выиграл бронзу на 50-метровке брассом на чемпионате Европы в Берлине. Это была девятая и последняя награда Кароя на чемпионатах Европы по водным видам спорта (1 золотая + 6 серебряных + 2 бронзовых).

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Будапеште
Пловцы Венгрии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по плаванию